Oerlemans ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Oerlemans (* 1950), niederländischer Meteorologe
 Jeroen Oerlemans (1970–2016), niederländischer Photograph und Kriegsberichterstatter

 Siehe auch
 De Haan & Oerlemans, ehemalige Schiffswerft in den Niederlanden